Näsby (Uppsala), plaats in de Zweedse gemeente Uppsala.
 Näsby (Öland), gehucht op het Zweedse eiland Öland.